Le Père Serge peut désigner : 
 Le Père Serge, nouvelle de Léon Tolstoï, parue en 1911,
 Le Père Serge, film muet russe de Yakov Protazanov, sorti en 1917,
 Le Père Serge, film français de Lucien Ganier-Raymond, sorti en 1945.
 Le Père Serge, film soviétique d'Igor Talankine, sorti en 1978.